State of Mind bezeichnet:
 State of Mind, US-amerikanischer Film, 2003
 State of Mind – Der Kampf des Dr. Stone (Originaltitel: Three Christs), US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 2017
 State of Mind (Album), Album des Michael Mind Projects, 2013
 State of Mind (Computerspiel), Computerspiel von Daedalic Entertainment
 State of Mind, Originaltitel des Thrillers Das Rätsel; siehe Das Rätsel (Katzenbach)

Siehe auch:
 A State of Mind, Film
 A State of Mind (Band), Hip-Hop-Trio